Androgynie - genderdiversiteit
 Androgyn (Klaus Schulze) - album van Klaus Schulze
 Androgyny (Garbage) - single van Garbage